Dade é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Dade (Geórgia)
Condado de Dade (Missouri)
Condado de Miami-Dade - anteriormente chamada somente de Condado de Dade.

Ver também
 Dade City
 Dade City North

Desambiguações de topônimos